

Patronyme 

Archassal est un patronyme français monophylétique, c'est-à-dire issu d'un foyer unique. Tous les porteurs vivants ou même décédés de ce nom sont issus d'un individu identifié : Jacques (Jacobus) Orchaszal, vivant au  dans la vicomté de Turenne.

Aujourd'hui, les représentants de la famille sont issus de deux branches distinctes dont les noms ont muté soit en Archassal, soit en Orchassal.

 Pierre-Valéry Archassal (1963-), généalogiste français ; 
 André Sas Orchassal (1900-1967), compositeur péruvien d'origine franco-belge ; 

Homonymie de patronyme